Andrea Vavassori e David Vega Hernández erano i campioni in carica, ma soltanto Vega Hernández ha partecipato a questa edizione del torneo, in coppia con Fernando Romboli, mentre Vavassori ha preso parte al torneo ATP di Kitzbühel.

In finale Zdeněk Kolář e Jiří Lehečka hanno sconfitto Karol Drzewiecki e Aleksandar Vukic con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-5].

Teste di serie 

  Fernando Romboli /  David Vega Hernández (semifinale)
  Szymon Walków /  Jan Zieliński (quarti di finale)

  Evan King /  Max Schnur (primo turno)
  Guido Andreozzi /  Sergio Galdós (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg /  Aleksander Orlikowski (primo turno)
  Victor Vlad Cornea /  Petros Tsitsipas (quarti di finale)

  Maks Kaśnikowski /  Daniel Michalski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Poznań Open 2021